Соревнования по стрельбе из лука в двойном йоркском круге среди мужчин на летних Олимпийских играх 1908 прошли 17 и 18 июля. Приняли участие 27 спортсменов из 3 стран.

Лучники должны были выпустить по 288 стрел — два раунда по 144. Первый раунд проходил в пятницу 17 июля, второй в субботу 18 июля. Каждый раунд включал 72 стрелы на 100 ярдов (91,4 метров), 48 стрел на 80 ярдов (73 метров) и 24 стрелы на 60 ярдов (54,8 метров).

Призёры

Соревнование

Ссылки 
 Медалисты соревнований на сайте МОК 
 Результаты соревнований